Adani ist der Familienname folgender Personen:
 Aboukar Hassan Adani (* 1968), somalischer Leichtathlet
 Daniele Adani (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Gautam Adani (* 1962), indischer Geschäftsmann
 Laura Adani (1906–1996), italienische Schauspielerin
 Mariella Adani (* 1934), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Salomo ha-Adani (1567–ca. 1625), Mischna-Kommentator

Adani steht zudem für:
 Adani Group, ein indischer Konzern für Rohstoff, Energie, Agro und Logistik; von und unter Gautam Adani

Siehe auch:
 Adami